Le   d'armée,  ou XVIII corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne 
  d'armée (Empire allemand) ;
  corps d'armée de réserve de la Deutsches Heer ;
  d'armée (Allemagne) ;
  d'armée de montagne (Allemagne).

France 
  d''armée, unité de l'Armée française active lors de la guerre franco-allemande de 1870 ;
  d'armée (France)

Italie 
  corps d'armée, du Regio esercito.

Homonymie d'unités militaires